Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Ierland. IJsland heeft geen ambassade in Ierland.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Ierland
IJslandse